El Campionat d'Europa de waterpolo és una competició internacional de waterpolo per a seleccions estatals. Es disputa des de 1926 amb diversitat de periodicitats. Actualment és organitzat per la Lliga Europea de Natació (LEN).

Campionats d'Europa masculins 

* Del 1992 al 2003 Serbia i Montenegro competí com a Iugoslàvia.
** L'any 1962 va haver dues medalles d'argent i cap de bronze.

Campionats d'Europa femenins

Enllaços externs 

 Vilacom 

Competicions de waterpolo europees